Cette page présente le déroulement et les résultats des cinq premiers tours préliminaires de la Coupe de Belgique 2013-2014. Ces tours furent joués du  au  soit un total de 262 rencontres.

Pour les résultats de l'épreuve à partir des seizièmes de finale: voir Coupe de Belgique de football 2013-2014.

Fonctionnement - Règlement 
La Coupe de Belgique est jouée par matches à élimination directe. Les équipes de Division 1 (Jupiler Pro League) ne commencent l'épreuve qu'à partir des seizièmes de finale.

Pour l'édition 2013-2014, cinq tours préliminaires concernent 270 clubs issus de tous les niveaux inférieurs à la Jupiler Pro League.

Ces 270 équipes proviennent des divisions suivantes :
 152 clubs provinciaux
 64 clubs de Promotion
 36 clubs de Division 3
 18 clubs de Division 2

Les 16 équipes qualifiées à l'issue du  affrontent un des 16 clubs de D1 lors des 1/16 de finale.

Participation par provinces 
Les tableaux ci-dessous détaillent la répartition par provinces des clubs prenant part aux cinq premiers tours de la Coupe de Belgique. D'abord, une table avec la prépartition des 150 équipes issues des séries provinciales, ensuite la répartition provoinciale selon les séries de Division 2, de Division 3, de Promotion et enfin les « provinciaux ».

Groupes géographiques 

Lors des deux premiers tours, les équipes sont placées en groupes selon des critères géographiques (provinces et/ou provinces proches). À partir du , il n'y a plus de critères géographiques.

Inversion du tirage au sort 
Le règlement autorise deux clubs à inverser, de commun accord, l'ordre du tirage initial. Au fil des tours, cette pratique est fréquente. Il est bon de savoir qu'en Coupe de Belgique, les recettes aux guichets sont partagées équitablement entre les deux clubs. Un club d'une série inférieure trouve souvent son compte en acceptant de se déplacer chez un adversaire jouant plus haut dans la hiérarchie. La Fédération peut aussi rendre obligatoire cette inversion (ou exiger la tenue du match dans un autre stade) si les conditions de sécurité ne sont pas remplies par l'enceinte devant initialement accueillir la partie.

Prolongation (Prol) - Tirs au But (T a B) 
Lors des TROIS premiers tours, il n'est pas joué de prolongation. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, il est procédé immédiatement à une séance de tirs au but pour désigner le club qualifié. Cette disposition réglementaire est induite par le fait que ces tours initiaux se jouent en reprise de saison et que les clubs ne disposent ni de l'entièreté de leur noyau (vacances), ni de la préparation suffisante pour "tenir" efficacement durant 120 minutes.

Légende pour les clubs provinciaux 
 (Anv-) = Province d'Anvers
 (Bbt-) = Province du Brabant (resté unitaire pour le football)
 (OVl-) = Province de Flandre orientale
 (WVl-) = Province de Flandre occidentale
 (Hai-) = Province de Hainaut
 (Lim-) = Province du Limbourg
 (Liè-) = Province de Liège
 (Lux-) = Province du Luxembourg
 (Nam-) = Province de Namur

Le chiffre renseigne la division concernée (1, 2, 3 ou 4).

Pour les résultats de l'épreuve à partir des seizièmes de finale: voir Coupe de Belgique de football 2013-2014.

Légende pour les clubs nationaux 
 (P) = Promotion
 (III) = Division 3
 (II) = Division 2

Premier & Deuxième tour 
Les deux premiers tours concernent 214 clubs répartis en 8 groupes géographiques.
112 rencontres sont disputées. 8 clubs sont « bye ».
Le vainqueur d'une rencontre du premier tour (match 83) est qualifié directement pour le .
Le premier tour est prévue le dimanche  (certaines rencontres avancées au 27), et le deuxième se joue le dimanche  (certaines rencontres avancées au 3).

Légende

Groupe 1 
  TOUR = 32 clubs - 16 matches qui concernent des équipes de Flandre occidentale (18), de Flandre orientale (1) et du Hainaut (3) et 10 équipes évoluant en Promotion (P).
  TOUR = 16 clubs - 8 matches qui concernent des équipes de Flandre occidentale (5) et de Flandre orientale (1) et 10 équipes évoluant en Promotion (P).

Groupe 2 
  TOUR = 28 clubs - 14 matches qui concernent des équipes de Flandre orientale (18) et du Hainaut (2) et 8 équipes évoluant en Promotion (P).
  TOUR = 14 clubs - 7 matches qui concernent des équipes de Flandre orientale (8) et 6 équipes évoluant en Promotion (P)

Groupe 3 
  TOUR= 24 clubs - 12 matches qui concernent des équipes du Brabant (14) et 10 équipes évoluant en Promotion (P).
  TOUR= 12 clubs - 6 matches qui concernent des équipes du Brabant (2) et 10 équipes évoluant en Promotion (P)

1 Tirage initial inversé, car le stade Fallon était utilisé par le White Star Bruxelles en ouverture du Championnat de D2.

Groupe 4 
  TOUR=27 clubs - 13 matches qui concernent des équipes d’Anvers (1), du Brabant (2), du Limbourg (16) et 8 équipes évoluant en Promotion (P)
  TOUR=14 clubs - 7 matches qui concernent des équipes du Brabant (1), du Limbourg (6) et 7 équipes évoluant en Promotion (P)

Groupe 5 
  TOUR =26 clubs - 12 matches qui concernent des équipes de Anvers (18) et 8 équipes évoluant en Promotion (P).
  TOUR =14 clubs - 7 matches qui concernent des équipes de Anvers (8) et 6 équipes évoluant en Promotion (P).

Groupe 6 
  TOUR =32 clubs - 13 matches qui concernent des équipes de Brabant (1), du Hainaut (12), de Namur (10)  et 9 équipes évoluant en Promotion (P).
  TOUR = 18 équipes - 9 matches qui concernent des équipes de Brabant (1), du Hainaut (3), de Namur (6)  et 8 équipes évoluant en Promotion (P)

1 Le FC Charleroi n'est pas en mesure d'aligner une équipe et déclare donc forfait.

Groupe 7
  TOUR: 24 clubs - 12 matches qui concernent les équipes de Liège (17) et 7 équipes évoluant en Promotion (P)
  TOUR: 12 clubs - 6 matches qui concernent les équipes de Liège (6) et 6 équipes évoluant en Promotion (P)

Groupe 8 
  TOUR= 23 clubs - 11 matches qui concernent les équipes du Luxembourg (17), de Namur (2) et 4 équipes évoluant en Promotion (P)
  TOUR= 12 clubs - 6 matches qui concernent les équipes du Luxembourg (9) et 3 équipes évoluant en Promotion (P)

Troisième & Quatrième tour 
 Au , 46 rencontres avec entrée en lice des 36 cercles de Division 3. Rencontres prévues le dimanche  (il est possible que certaines rencontres soient avancées au 10).
 Les 56 rescapés des deux premiers tours sont 38 formations de Promotion et 18 clubs des séries provinciales, dont le « petit poucet » est le K. FC Putte (P3 anversoise0), donc un club du . Pas de prolongation en cas d'égalité à la fin des 90 minutes réglementaires, directement séance de tirs au but.

REMARQUE IMPORTANTE, pour cette édition, l'URBSFA a apporté une modification majeure. À savoir les championnats de Division 3 et de Promotion reprennent après le  de la Coupe de Belgique, soit le  pour la D3 et les  et  pour la D4. Si les clubs du  les trois premières journées sont programmées en semaine, disputer la Coupe de Week-end sera donc possible. Par contre, et c'est assez étonnant, les cercles de Promotion qui dépasseront le  devront « reprogrammer » leur(s) match(es) de championnat !
 Au , 32 rencontres avec entrée en lice des 18 cercles de Division 2. À ce niveau, il reste en lice 25 cercles de Division 3, 18 de Promotion et 3 clubs provinciaux. Rencontres prévues le dimanche  (il est possible que certaines rencontres soient avancées au 17). Prolongation en cas d'égalité à la fin des 90 minutes réglementaires, puis tirs au but après 120 minutes.

Légende

{| class="wikitable"
| width="30" | Tours
| width="60" | N° match
| width="250" | Équipe 1
| width="250" | Équipe 2
| width="60" | Score 90 min
| width="60" | Score 120 min
| width="60" | T au B
|-
| align="center"|T3||align="center"| 192|| Spouwen-Mopertingen (P) ||bgcolor="#ccffcc"| Tempo Overijse MT (P) || align="center"|0-2||
|-
| align="center"|T3||align="center"| 203|| R. Olympic CCM (P) || bgcolor="#ccffcc"|R. OC Rochois (Lux-1) || align="center"|3-3||align="center"|3-5
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 235||bgcolor="#ffffcc"| Tempo Overijse MT (P) || R. OC Rochois (Lux-1) || align="center"|3-0|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"| 200|| R. Jeunesse Entente Binchoise (P) || bgcolor="#ccffcc"|K. RC Mechelen (III) || align="center"|2-2||align="center"|1-4
|-
| align="center"|T3||align="center"| 211|| bgcolor="#ccffcc"|K. Sporting Hasselt (III) || FC Excelsior Kaart (Anv-1) || align="center"|5-0||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"|244|| bgcolor="#ffffcc"|K. RC Mechelen (III) || K. Sporting Hasselt (III)  || align="center"|2-0|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"| 196||bgcolor="#ccffcc"| K. Wolvertem SC (P) || R. Aywaille FC (P) || align="center"|4-1||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 243|| Hoogstraten VV (II) ||bgcolor="#ffffcc"| K. Wolvertem SC (P) || align="center"|0-1|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"| 212||bgcolor="#ccffcc"| K. VC Olympia Sterrebeek (P) || R. FC Liège (P) || align="center"|2-1||
|-
| align="center"|T3||align="center"| 175|| FC Pepingen (P) ||bgcolor="#ccffcc"| OMS Ingelmunster (P) || align="center"|1-2||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"|219|| K. VC Olympia Sterrebeek (P) || bgcolor="#ffffcc"| OMS Ingelmunster (P) || align="center"|1-1||align="center"|1-3||
|-
| align="center"|T3||align="center"| 186|| K. Berchem Sport (III) ||bgcolor="#ccffcc"| K. FC Esperanza Neerpelt (P) || align="center"|1-1||align="center"|2-4|-
| align="center"|T3||align="center"| 213||bgcolor="#ccffcc"| FC Verbr. Dender EH (III) || R. FC Tilleur-St-Gilles (Liè-1) || align="center"|1-0||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"|230|| K. FC Esperanza Neerpelt (P) || bgcolor="#ffffcc"|FC Verbr. Dender EH (III) || align="center"|1-2|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"| 214|| FC Jeunesse Lorraine Arlonaise (P)|| bgcolor="#ccffcc"|R. Union St-Gilloise (III) || align="center"|3-3||align="center"|2-3|-
| align="center"|T3||align="center"| 201|| SK Eernegem (P) ||bgcolor="#ccffcc"| K. FC Oosterzonen Oosterwijk (III) || align="center"|1-2|||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 237|| R. Union St-Gilloise (III) || bgcolor="#ffffcc"|K. FC Oosterzonen Oosterwijk (III) || align="center"|1-1||align="center"|1-1||align="center"|3-5|-
| align="center"|T3||align="center"| 177|| bgcolor="#ccffcc"|R. FC Tournai (III) || K. Groen Rood Katelijne (Anv-1) || align="center"|3-2||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 223|| R. FC Tournai (III) || bgcolor="#ffffcc"|K. VC Westerlo (II)|| align="center"|0-2|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"|207|| bgcolor="#ccffcc"|R. UW Ciney (III) || R. CS Libramontois (Lux-2) || align="center"|3-1||
|-
| align="center"|T3||align="center"|210|| K. FC St-Lenaarts (P) || bgcolor="#ccffcc"|K. SC Grimbergen (III) || align="center"|1-2||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 245|| bgcolor="#ffffcc"|R. UW Ciney (III) || K. SC Grimbergen (III) || align="center"|6-0|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"| 193||bgcolor="#ccffcc"| R. US Loyers (Nam-1) || KV Turnhout (III) || align="center"|1-0||
|-
| align="center"|T3||align="center"| 195|| bgcolor="#ccffcc"|KM SK Deinze (III) || R. RC Wetteren-Kwatrecht (P) || align="center"|2-0||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 242|| R. US Loyers (Nam-1) || bgcolor="#ffffcc"|KM SK Deinze (III) || align="center"|0-2|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"|206|| R. RC Longlier (P) ||bgcolor="#ccffcc"| KV Woluwe-Zaventem (III) || align="center"|0-3||
|-
| align="center"|T3||align="center"|171|| K. SV Bornem (III) ||bgcolor="#ccffcc"| K. VK Westhoek (P) || align="center"|1-3||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 229|| KV Woluwe-Zaventem (III)  || bgcolor="#ffffcc"|K. VK Westhoek (P)  || align="center"|2-2||align="center"|2-3 ||
|-
| align="center"|T3||align="center"|205||bgcolor="#ccffcc"| R. FC Union La Calamine (III) || R. FC Hannutois (Liè-2)|| align="center"|4-0||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 236|| R. FC Union La Calamine (III) || bgcolor="#ffffcc"|R. Mouscron-Péruwelz (II) || align="center"|0-1|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"|179|| K. Sassport Boezinge (P) ||bgcolor="#ccffcc"| R. Sprimont Comblain Sport (III) || align="center"|1-2||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 225|| bgcolor="#ffffcc"|K. Lommel United (II) || R. Sprimont Comblain Sport (III) || align="center"|1-0|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"| 182|| bgcolor="#ccffcc"|K. Excelsior SK Leopoldsburg (P) ||R. Charleroi-Fleurus (III) || align="center"|1-1||align="center"|5-4|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 224|| K. St-Truidense VV (II) || bgcolor="#ffffcc"|K. Excelsior SK Leopoldsburg (P)  || align="center"|1-2|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"|197|| CS Entité Manageoise (Hai-1) ||bgcolor="#ccffcc"| K. SV Oudenaarde (III) || align="center"|1-4||
|-
| align="center"|T3||align="center"|178|| RC Hadès (P)|| bgcolor="#ccffcc"|K. Patro Eisden Maasmechelen (III) || align="center"|1-4||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 238|| bgcolor="#ffffcc"|K. SV Oudenaarde (III)  || K. Patro Eisden Maasmechelen (III) || align="center"|5-4|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"| 191|| K. FC Averbode-Okselaar (BBt-1) || bgcolor="#ccffcc"|K. Standaard Wetteren (III) || align="center"|0-4||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 240|| K. Standaard Wetteren (III) || bgcolor="#ffffcc"|R. CS Visé (II) || align="center"|0-2|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"|198||bgcolor="#ccffcc"|FC Gullegem (P)||BX Brussels (P) || align="center"|2-0||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"|241|| bgcolor="#ffffcc"|K. SK Heist (II) || FC Gullegem (P) || align="center"|3-1|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"|189|| K. FC Putte (Anv-3) ||bgcolor="#ccffcc"| UR La Louvière Centre (III) || align="center"|0-2||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 220|| UR La Louvière Centre (III) || bgcolor="#ffffcc"|R. Boussu Dour Borinage (II) || align="center"|1-3|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"|176|| R. RC Hamoir (P)  ||bgcolor="#ccffcc"| SK St-Niklaas (III) || align="center"|2-5||
|-
| align="center"|T3||align="center"|188||bgcolor="#ccffcc"| R. Wallonia Walhain CG (P) || R. Cappellen FC (III) || align="center"|3-1||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"|222|| SK St-Niklaas (III) || bgcolor="#ffffcc"|R. Wallonia Walhain CG (P) || align="center"|1-1||align="center"|1-1 ||align="center"|1-4|-
| align="center"|T3||align="center"|202||bgcolor="#ccffcc"| K. Rupel Boom FC (III) || VC OSTA Meerbeke (OVl-2) || align="center"|2-0||
|-
| align="center"|T3||align="center"|190|| SK Terjoden-Welle (P) || bgcolor="#ccffcc"|K. FC Vigor Wuitens Hamme (III) || align="center"|1-1||align="center"|3-5|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 239|| K. Rupel Boom FC (III) || bgcolor="#ffffcc"|K. FC Vigor Wuitens Hamme (III) || align="center"|1-1||align="center"|1-1 ||align="center"|4-5|-
| align="center"|T3||align="center"|183||bgcolor="#ccffcc"| K. FC Eendracht Zele (P) || K. Lutlommel VV (P) || align="center"|5-1||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"|231|| bgcolor="#ffffcc"|K. FC Eendracht Zele (P) ||R. Excelsior Virton (II) || align="center"|1-1||align="center"|1-1 ||align="center"|4-2|-
| align="center"|T3||align="center"|184|| K. Diegem Sport (III) ||bgcolor="#ccffcc"|K. FC Duffel (P) || align="center"|1-1||align="center"|3-4|-
| align="center"|T3||align="center"|199||bgcolor="#ccffcc"| K. Witgoor Dessel Sport (P) || K. FC Izegem (III) || align="center"|2-1||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 234||bgcolor="#ffffcc"| K. FC Duffel (P) || K. Witgoor Dessel Sport (P) || align="center"|3-2|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"|204||bgcolor="#ccffcc"| K. RC Gent-Zeehaven (III) || R. US Givry (P) || align="center"|2-1||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 232|| bgcolor="#ffffcc"|AFC Tubize (II) || K. RC Gent-Zeehaven (III) || align="center"|4-1|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"|209|| R. Spa FC (P) ||bgcolor="#ccffcc"| K. Bocholter VV (III) || align="center"|1-1||align="center"|3-5|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 246|| R. Antwerp FC (II) || bgcolor="#ffffcc"|K. Bocholter VV (III)  || align="center"|0-1|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"|173||bgcolor="#ccffcc"| K. St-Eloois-Winkel Sport (P) || R. FC Huy (III) || align="center"|2-0||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 221|| K. St-Eloois-Winkel Sport (P) || bgcolor="#ffffcc"|K. AS Eupen (II) || align="center"|1-1||align="center"|1-1 ||align="center"|4-5|-
| align="center"|T3||align="center"|180|| SC Dikkelvene (OVl-1) || bgcolor="#ccffcc"|K. VV Coxyde (III) || align="center"|1-3||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 228|| bgcolor="#ffffcc"|K. VV Coxyde (III) || RWDM Brussels FC (II) || align="center"|1-1||align="center"|2-2 ||align="center"|5-4|-
| align="center"|T3||align="center"|194||bgcolor="#ccffcc"| K. Olympia SC Wijgmaal (P) || R. FC Spy (Nam-1) || align="center"|2-2||align="center"|3-1|-
| align="center"|T3||align="center"|170|| bgcolor="#ccffcc"|R. Géants Athois (III) || R. US Genly-Quévy 89 (P) || align="center"|5-2||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 216|| K. Olympia SC Wijgmaal (P) || bgcolor="#ffffcc"|R. Géants Athois (III) || align="center"|2-4|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"|172|| Sterk Vlug Dapper Damme (WVl-1) || bgcolor="#ccffcc"|R. FC Grand-Leez (Nam-1) || align="center"|0-0||align="center"|2-4|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 215|| bgcolor="#ffffcc"|K. SV Roeselare (II) || R. FC Grand-Leez (Nam-1) 1|| align="center"|5-0|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"|208||bgcolor="#ccffcc"| R. CS Verviétois (III) || R. RC Mormont  (Lux-1)|| align="center"|3-0||
|-
| align="center"|T3||align="center"|181|| Rapide Club Lebbeke (OVl-1) ||bgcolor="#ccffcc"| K. SK Ronse (P) || align="center"|0-3||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 226|| bgcolor="#ffffcc"|R. CS Verviétois (III) || K. SK Ronse (P) || align="center"|4-4||align="center"|4-4 ||align="center"|7-6|-
| align="center"|T3||align="center"|187||bgcolor="#ccffcc"| UR Namur (P)|| Torhout KM 1992 (III) || align="center"|3-1||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 227|| UR Namur (P) || bgcolor="#fffffcc"|R. White Star Bruxelles (II) || align="center"|1-4|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"| 185|| bgcolor="#ccffcc"|K. FC Zwarte Leeuw (P) || K. Londerzeel SK (III) || align="center"|2-2||align="center"|6-5|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"|233||bgcolor="#ffffcc"| K. FC Dessel Sport (II) || K. FC Zwarte Leeuw (P) || align="center"|1-0|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"|169|| FC Torpedo Hasselt (Lim-2) || bgcolor="#ccffcc"|K. SV Temse (III) || align="center"|0-4||
|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 217|| K. SC Eendracht Aalst (II) || bgcolor="#ffffcc"|K. SV Temse (III) || align="center"|2-4|| ||
|-
| align="center"|T3||align="center"|174|| K. OLSA Brakel (III) ||bgcolor="#ccffcc"| K. SC Menen (P) || align="center"|1-1||align="center"|3-4|- style="background: #C0C0C0;"
| align="center"|T4||align="center"| 218||bgcolor="#ffffcc"| AS Verbroedering Geel (II) || K. SC Menen (P) || align="center"|3-0|| ||
|}

1 « Roulers-Grand Leez », tirage initial inversé de commun accord.

 Cinquième tour 
Pour les résultats de l'épreuve à partir des seizièmes de finale: voir Coupe de Belgique de football 2013-2014.

Ce cinquième tour comporte 16 rencontres entre les qualifiés du . Les seize vainqueurs sont assurés d'affronter un club de Jupiler League lors des seizièmes de finale.

Ce tour est programmé le dimanche  à 16h00. Toutefois, à la suite d'accords entre les clubs concernés, certaines parties se joueront le samedi 24. L'inversion du tirage au sort est possible en cas d'accords entre les deux équipes.

Ce  concerne donc 32 clubs. Il reste en course 12 clubs de Division 2 (sur 18), 12 clubs de Division 3 (sur 36) et 8 clubs de Promotion (sur 64).

Les 152 clubs des séries provinciales ont été éliminés.

À l'issue des cinq premiers tours, il reste en course 9 clubs de Division 2 (sur 18), 4 clubs de Division 3 (sur 36), 3 clubs de Promotion (sur 64) qui vont être rejoints, pour les seizième de finale, par les 16''' clubs de Jupiler League.

Rescapés par tour selon les divisions

Notes et références 

 Site de l'URBSFA
 Pages sportives des journaux et quotidiens de l'époque.
 Archives de l'ASBL Foot100

2014
Coupe M, préliminaires